Сергей Проскурин:
 Проскурин, Сергей Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский лингвист, педагог.
 Проскурин, Сергей Георгиевич (род. 1957) — солист-трубач, педагог, учёный, профессор, дирижер, продюсер.